Angel Face steht für:

 Angel Face, Spitzname von Sheryl Lee (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin
 Angel Face, Originaltitel von Engelsgesicht, US-amerikanischer Spielfilm von Otto Preminger (1952)
 Angel Face (2008), US-amerikanischer Kurzfilm von Cecile Cinco 
 Angel Face (Cocktail), alkoholhaltiger Cocktail